

Ніскаюна — місто, штат Нью-Йорк
 Ніскаюна — переписна місцевість, штат Нью-Йорк